Stiria – land dell'Austria
Stiria o Bassa Stiria – provincia storica della Slovenia
Stiria – ducato dell'Impero austriaco
Stiria – demo dell'antica Attica